Эскадра Тихого океана — соединения российского военно-морского флота. Примеры:

 Эскадра Тихого океана адмирала С. С. Лесовского (1879-1881)
 Первая Тихоокеанская эскадра (1895-1904; ранее называлась Эскадрой Тихого океана)
 Вторая Тихоокеанская эскадра